Limbo  hace referencia a varios artículos:

Anatomía humana y animal

 Limbo alveolar, borde del alvéolo;
 Limbo esclerocorneal, la zona en el ojo entre la córnea y la esclera;
 Limbo palpebral, borde anterior y posterior del reborde palpebral;
 Limbo ungueal, borde de la uña enclavada en el surco epidérmico.

Astrofísica

 Limbo científico
 Limbo estelar, región del borde en la imagen de una estrella, menos brillante que su parte central.

Botánica
 Limbo foliar, lámina que comúnmente forma parte de la anatomía de una hoja.

Informática

 Limbo (informática), zona en una memoria, volumen o espacio de almacenamiento a donde se envían los archivos borrados;
 Limbo (lenguaje de programación), usado para escribir aplicaciones para el sistema operativo Interno.

Juegos
 Limbo (juego), en el cual hay que pasar bajo una vara, la cual, a cada pasada, se va acercando más hacia el suelo;
 Limbo (videojuego), para Xbox Live Arcade, PlayStation Network y Steam;

Literatura
 Limbo (cuento), del escritor británico Aldous Huxley;
 Limbo (novela), de ciencia ficción del escritor Bernard Wolfe;
 Limbo (libro), Voces anónimas, historias y leyendas con relación a que las mismas quedaron en una especie de Limbo (teología);

Música
 En el limbo, canción de la banda uruguaya "La Vela Puerca"
 Limbo (banda), grupo uruguayo de rock;
 Limbo (canción), cuarto sencillo oficial de Daddy Yankee, que se desprende del álbum Prestige;
 Limbo (instrumento); círculos o discos graduados, tanto verticales como horizontales, para medir ángulos;
 Bluff Limbo, segundo disco del músico Mike Paradinas;
 Playa Limbo, grupo musical mexicano de pop con influencias de jazz;

Teología cristiana
 Limbo (teología), mundo entre los vivos y los muertos (doctrina no oficial del catolicismo);
 Limbo de los patriarcas, lugar donde habrían residido las almas de los justos anteriores a la redención en la cruz, hasta que fueron rescatados por Jesús tras la muerte de este.

Además

 '''Limbo (episodio de The Tomorrow People)
 Limbo (anime), técnica usada por Madara Rikudou por medio del poder del rinnegan que le permite sustituir su cuerpo con una de sus 5 sombras de la dimensión del limbo.
 Limbo (marca), agencia boutique de comunicaciones, con base en Chile;
 Limbo (película), película del director estadounidense John Sayles;
 Limbo bucle del espacio-tiempo, donde se vuelve a repetir el día hasta que se cambie la acción necesaria para quitarse este efecto.
 Tando Limbo, localidad de la provincia de Cabinda (Angola);
 Limbo (serie de televisión), serie de televisión argentina de 2022;

Enlaces externos